Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Repräsentantenhauses der Republik Malta in der 5. Wahlperiode von 1981 bis 1987.

Quelle: Maltadata

Einzelnachweis 

1981
Malta, Parlamentsabgeordnete #1981